Ку́ршат () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Куршат, Вольфрам (род. 1975) — немецкий велогонщик, чемпион Германии по горному велосипеду.
 Куршат, Фридрих (1806—1885) — немецкий лингвист, профессор Кёнигсбергского университета.
 Куршат, Харри (род. 1933) — немецкий боксёр, чемпион Европы 1955 года.